Haagse Sociale Academie, opgegaan in de Haagse Hogeschool (Academie voor Sociale Professies) 
 High Speed Alliance, exploitant van de hogesnelheidstreinen over de HSL-Zuid
 Holland Surfing Association, de Nederlandse golfsurfbond.
 Hollandse Signaalapparaten, een tegenwoordig tot de Thales Groep behorende fabrikant van radarapparatuur
 Stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek
 Hypotheek- en Spaarmaatschappij van Antwerpen, voormalige Belgische bank. Opgegaan in Centea.